Mužská čtyřhra Nature Valley Open 2019 probíhala v první polovině června 2019. Do deblové soutěže nottinghamského tenisového challengeru hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Frederik Nielsen a Joe Salisbury,  jehož členové do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, mexicko-pákistánský pár Santiago González a Ajsám Kúreší, který ve finále zdolal čínskou dvojici Kung Mao-sin a Čang Ce. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 7–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 125 bodů a na challengerech získali třetí společnou trofej. González vybojoval dvacátý osmý deblový titul na okruhu ATP Challenger Tour a pro Kúrešího to bylo dvacáté deváté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Santiago González /  Ajsám Kúreší (vítězové)
  Sie Čeng-pcheng /  Christopher Rungkat (1. kolo)
  Ken Skupski /  John-Patrick Smith (semifinále)
  Džívan Nedunčežijan /  Purav Radža (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Nature Valley Open 2019